Bourdelin ist der Name von:
Claude Bourdelin (1621–1699), französischer Chemiker
Louis-Claude Bourdelin (1696–1777), französischer Chemiker